interrex – regent
 interrex w Rzymie
 interrex w Rzeczypospolitej

 interrex – kamerling

Zobacz też 
 prorex